Pasrepan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Pasrepan, distrikt, Jawa Barat, 
 Desa Pasrepan, administrativ by, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar